Die Dreiband-Europameisterschaft 2017 ist ein Turnier in der Karambolagevariante Dreiband. Sie fand vom 28. bis 30. April 2017 im Rahmen der Multi-Europameisterschaft im Stahlpalast in Brandenburg an der Havel statt. Seit dem ersten Turnier 1932 ist es die 72. Auflage.

Modus 
Die ersten 16 Topplatzierten der Europarangliste ziehen automatisch in die Endrunde ein. Die weiteren 48-Platzierten spielen in 16 Gruppen zu je drei Spielern. Die Erstplatzierten ziehen in die Endrunde der „Besten 32“ ein. Gespielt wird nach den Regeln C/6 der CEB. In der Gruppenphase wurde auf 30 Punkte ohne Nachstoß, in der Endrunde auf 40 mit Nachstoß gespielt. Während des gesamten Turniers gab es eine Shot clock von 40 Sekunden mit der Möglichkeit von drei Verlängerung je Spiel während der Qualifikation, bzw. zwei in der Finalrunde.

Preisgelder und Ranglistenpunkte

Turnierkommentar 
Der Italiener Marco Zanetti konnte sich in Brandenburg zum zweiten Mal nach 2013 den Titel des Europameisters sichern. In einem einseitigen Finale schlug er den belgischen Allrounder Frédéric Caudron klar mit 40:14 in elf Aufnahmen.

Qualifikation 

Der Deutsche Martin Horn, vor dem Turnier einer der Mitfavoriten, fand nie zu seinem Spiel und schied bereits in der Qualifikation aus.

Qualifikation 
Gespielt wird auf 30 Punkte ohne Nachstoß. Die Shot clock steht auf 40 Sekunden.

Finalrunde 
Gespielt wird auf 40 Punkte mit Nachstoß. Die Shot clock steht auf 40 Sekunden, zwei Verlängerungen je Spiel waren möglich. Die Ergebnisse werden wie folgt angezeigt:
 Matchpunkte
 Punkte
 Aufnahmen
 Einzeldurchschnitt
 Höchstserie

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Karambolage-Europameisterschaften 2017 – Alle Finalergebnisse, alle Disziplinen

Einzelnachweise 

Dreiband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 2017

Billardturnier in Deutschland
Billardturnier in Brandenburg an der Havel